Scaphognathus (grand museau) est un genre éteint de ptérosaures de la famille des Rhamphorhynchidae.

Une première espèce, Scaphognathus crassirostris, a été découverte en Angleterre en 1831 par Georg August Goldfuss, la seconde, Scaphognathus robustus, a été découverte en Chine en 2012 par Yen-nien Cheng.

Description 
Scaphognathus était similaire à Rhamphorhynchus, mais il possédait une plus petite tête. Il avait aussi de longues dents et des mâchoires très émoussées à l'extrémité. Il devait manger des insectes ou des poissons. Il avait un cerveau beaucoup plus gros que ceux des autres reptiles du Jurassique supérieur. Sa vision était aussi excellente, ce qui devait être très utile pour la chasse. Lorsqu'il chassait, Scaphognathus battait probablement des ailes comme un oiseau actuel.

Synonymes 
Plusieurs autres Rhamphorhynchoidea ont été considérés comme synonymes du genre Scaphognathus entre les années 1800 et 1900 :
 Pterodactylus crassirostris, Goldfuss, 1831
 Pachyrhamphus crassirostris, Fitzinger, 1843
 Ornithocephalus crassirostris, Wagner, 1851
 Brachytrachelus crassirostris, Giebel, 1852
 Rhamphorhynchus crassirostris, Wagner, 1858

Notes et références 
  Bennett, S. C. (2004) : « New information on the pterosaur Scaphognathus crassirostris and the pterosaurian cervical series ». Journal of Vertebrate Paleontology, 24 (Supplement to #3):38A

Références taxinomiques 

 Genre Scaphognathus :
 
 
 Espèce Scaphognathus crassirostris :
 
 
 Espèce Scaphognathus robustus :
 

Scaphognathinae
Ptérosaure du Jurassique supérieur
Paléontologie en Chine
Taxon fossile décrit en 1861